Ausztria az 1896-os kezdetektől résztvevője volt a modern kori olimpiai játékoknak, és csak egyetlenegy alkalommal nem vett részt a sportünnepen, 1920-ban, mert akkor az első világháborúban vesztes többi országhoz hasonlóan nem is hívták meg. Az ország két alkalommal rendezett téli olimpiát Innsbruckban, 1964-ben és 1976-ban.

Az osztrák sportolók összesen 86 érmet szereztek a nyári olimpiai játékokon és 218 érmet a téli olimpiai játékokon, a legtöbb érmet alpesisíben nyerték. Norvégia és Liechtenstein mellett Ausztria a harmadik olyan állam, amelynek sportolói több érmet gyűjtöttek a téli olimpiákon, mint a nyári játékokon.

Az Osztrák Olimpiai Bizottság 1908-ban alakult meg, a NOB hivatalosan 1912-ben vette fel tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke Leo Wallner.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek a téli olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon